6 Pułk Zmechanizowany (LWP)- oddział zmechanizowany Sił Zbrojnych PRL.
 6 Pułk Zmechanizowany Legionów- oddział zmechanizowany Sił Zbrojnych RP okresu transformacji ustrojowej.